Села:
 Осники — Житомирська область, Житомирський район
 Осники — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район